Elf (mythisch wezen), Álf is het Oudnoordse woord voor Elf 
Alf (Rijnland-Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Alf (rivier), een rivier in Duitsland
Alf (prins), een historische (of mythische?) Deense prins
Alf (mythisch wezen), natuurgeesten uit onder meer de Noordse mythologie
Alf (televisieserie) (Alien Life Form), een Amerikaanse televisieserie over het buitenaardse wezen ALF
Alf (Harry Potter), een fabeldier uit de Harry Potterboeken van J.K. Rowling
Koning Alf, karakter in de Noorse mythologie
Alf (Zweeds koning), Zweeds koning van het Huis Ynglinge

ALF kan verwijzen naar:
ALF (programmeertaal)
ALF (computerspel), computerspel van het genre actiespel
Animal Liberation Front, een Engels dierenbevrijdingsfront
American LaFrance, een Amerikaans brandweerwagenbedrijf